Parque Abraham Paladino é um estádio de futebol uruguaio que o Progreso manda seus jogos. Por ser um estádio considerado pequeno, é utilizado apenas para jogos dos campeonatos locais. É propriedade da Administração Nacional dos Portos (ANP).

A ANP cede o uso do estádio ao Clube Atlético Progreso, que se encarrega de sua manutenção. O estádio leva esse nome desde 1960, dado em reunião de sócios do Clube Progreso, após a morte do sócio Abraham Paladino.

Tem capacidade para 3.200 espectadores, embora em 2019 o clube teve que colocar arquibancadas removíveis para chegar a 5.000 pessoas e receber o Nacional.

História 
O terreno onde está construído o Estádio Club Atlético Progreso de Montevidéu foi cedido ao clube desde 1926, sendo o proprietário do referido terreno o A.N.P. (Administração Nacional dos Portos).

Em 1926 foi concluída a documentação, pela qual os terrenos delimitados pelas ruas Emilio Romero e Concordia, propriedade da Administração Nacional dos Portos, seriam cedidos a Progreso, sob a presidência de Ovidio Carrica. Em 1926, o presidente do clube, Ovidio Carrica, confiou a Abraham Paladino a possibilidade de o clube ter seu próprio cenário esportivo. É assim que Abraham Paladino juntamente com outros sócios conseguem o terreno emprestado.

O primeiro nome que o Estádio tomou foi Parque Progreso a tornar-se Parque Miguel Campomar em 1932, já que este importante empresário da época doou os tecidos perimetrais do estádio, para que o Progreso pudesse competir oficialmente.

Em 1980 foi reformado o Parque Abraham Paladino, sob a presidência do clube Dr. Tabaré Vázquez, onde foram colocadas as 3 arquibancadas pré-fabricadas. Em 2002, foi criada a nova arquibancada localizada na cabeceira norte e, nesse mesmo ano, foram denominadas as arquibancadas, sendo a principal “Campeões do Uruguai 1989”, a oposta, “Dr. Tabaré Vázquez”, cabeceira sul, “Carlos Valverde ", e a cabeceira norte "Partialidad Gaucha", por sua vez as cabines de imprensa foram batizadas de "Mario Agrelo".

Mais tarde, o palco foi renomeado para "Estádio Abraham Paladino".
Abraham Paladino